Сою́зная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Союзная улица — улица в Ижевске.
 В Казани:
 1-я Союзная улица — старое название улицы Соловецких Юнг.
 2-я Союзная улица
 3-я Союзная улица
 4-я Союзная улица — старое название улицы Анвара Каримова.
 5-я Союзная улица — старое название улицы Шамиля Усманова.
 6-я Союзная улица — старое название улицы Профессора Мухамедьярова.
 7-я Союзная улица — старое название улицы Васильченко.
 8-я Союзная улица — старое название улицы Восход.
 9-я Союзная улица — старое название улицы Восстания.
 10-я Союзная улица
 11-я Союзная улица — старое название улицы Гагарина.
 12-я Союзная улица — старое название улицы Хасана Туфана.
 13-я Союзная улица — старое название улицы Академика Королёва.
 14-я Союзная улица — старое название улицы Исаева.
 Союзная улица — улица в Курске.
 Союзная улица — улица в Липецке.
 Союзная улица — улица в Махачкале.
 Союзная улица — улица в Тюмени.
 Союзная улица — улица в Уфе.
 Союзная улица — улица в Хабаровске.
 Союзная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Союзная улица — улица в Днепре.
 Союзная улица — улица в Запорожье.

См. также 
 Союзный проспект